Andrew Bowie peut faire référence à:

  (1952-), professeur de philosophie et d'allemand à Royal Holloway, Université de Londres
 Andrew Bowie (1987-), homme politique conservateur écossais